Bankeberg kan syfta på:

 Bankeberg – namnet på en tätort i Linköpings kommun fram till 1927, se Vikingstad
 Bankeberg (naturreservat) – ett naturreservat i Mönsterås kommun